Serralunghesi – abitanti di Serralunga d'Alba
Serralunghesi – abitanti di Serralunga di Crea